Айкштедт () — власна назва. Також — Ейкштедт, або Ейккштедт.

Персоналі 
 Айкштедти — німецький шляхетний рід.
 Егон фон Айкштедт — німецький антрополог.